Reichert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Israel Reichert
 Israel G. Reichert